Strip:

 Strip — второй сольный студийный альбом английского рок-музыканта Адама Анта.
 Strip — сингл Криса Брауна из будущего пятого альбома Fortune.

strip:
 strip — команда в UNIX-подобных операционных системах.

См. также 
 
 Stripe
 The Stripper
 
 STRIPS